Il gruppo della brackebuschite è un gruppo di minerali avente formula chimica generica M2+2M3+(TO4)2(OH).

Minerali del gruppo della brackebuschite 
 Arsenbrackebuschite
 Arsentsumebite
 Bearthite
 Brackebuschite
 Bushmakinite
 Calderónite
 Feinglosite
 Gamagarite
 Goedkenite
 Tokyoite
 Tsumebite

Note

Collegamenti esterni 
 

Brackebuschite